Een dorp in Schotland, zie Lagavulin (plaats)
Een single malt whisky aldaar geproduceerd, zie Lagavulin Single Malt